Стивенсвил има више значења:
 Стивенсвил (Мичиген)
 Стивенсвил (Монтана)